Уэсли Мэттью Чарльз (; ) — сент-винсентский футболист, игравший на позиции защитника. Известен выступлениями за ирландские клубы «Брей Уондерерс» и «Голуэй Юнайтед», а также за сборную Сент-Винсента и Гренадин.

Клубная карьера 
Родился в 1975 году. Футболом начал заниматься в клубе «Брайтон Олл Старс» из города Брайтон на юге острова Сент-Винсент.

В 1998 году перебрался в Европу, где пополнил состав ирландского клуба «Слайго Роверс», вскоре стал игроком основного состава и за три сезона проведённых в клубе вышел на поле в 61 матче. В 2001 году перешёл в состав другого ирландского клуба — «Брей Уондерерс». Отыграл за клуб из города Брей следующие четыре сезона своей игровой карьеры, выйдя на поле более чем в 120 матчах в футболке клуба.

В июле 2005 года переехал в Россию, где пополнил состав клуба «Ростов», в этот момент он уже являлся капитаном сборной Сент-Винсент и Гренадин, и согласно ожиданиям руководства клуба и болельщиков должен был заменить в основном составе ушедшего из клуба южноафриканского защитника Мэтью Бута. Однако провёл полсезона в дублирующем составе, не выйдя за основу ни в одном матче чемпионата России.

В начале 2006 года вернулся в клуб «Брей Уондерерс», в котором провёл полгода. Летом 2006 года перешёл в состав ещё одного ирландского клуба — «Голуэй Юнайтед». Сразу занял место в основном составе, и вскоре был назначен капитаном, за три неполных сезона в клубе отыграл в 58 матчах национального чемпионата.

В 2008 году переехал в Канаду где пополнил состав клуба «Ванкувер Уайткэпс», отыграв за клуб два сезона перешёл в другой канадский клуб — «Монреаль Импакт», за который сыграл в 8 матчах в 2010 году. В обоих канадских клубах игру в основе чередовал с сидением на скамейке запасных.

Профессиональную игровую карьеру завершил в Ирландии, в составе клуба «Солтхилл Девон» в 2011 году.

Карьера в сборной 
Впервые вышел на поле в майке национальной сборной 30 июля 1995 года в матче против сборной Тринидада и Тобаго, в рамках отбора на Золотой кубок КОНКАКАФ 1996 года. В 2000 году сыграл в 10 из 12 отборочных матчей к чемпионату мира 2002 года, забив дважды. Являлся капитаном национальной сборной на Карибском кубке 2010 года. Последний матч в футболке сборной сыграл в 2012 году.

Всего за 17 лет в составе сборной Сент-Винсента и Гренадин, провёл 38 матчей отметился 4 голами.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сент-Винсента и Гренадин
Игроки ФК «Слайго Роверс»
Игроки ФК «Брей Уондерерс»
Игроки ФК «Голуэй Юнайтед»
Игроки ФК «Солтхилл Девон»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)
Игроки ФК «Монреаль Импакт» (1992—2011)
Игроки сборной Сент-Винсента и Гренадин по футболу